Hoppeler ist der Familienname folgender Personen: